Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Jeske – polski farmaceuta, epidemiolog i działacz społeczny
 August Adam Jeske - polski pedagog, dziennikarz, pisarz, autor podręczników oraz popularyzator wiedzy
 Leszek Jeske – polski skoczek spadochronowy i instruktor
 Wojciech Jeske – polski lekarz internista i endokrynolog